{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#F3D6B6"
!colspan="12"|Córdoba Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campion:
| 
|colspan="9" | Sebastián Báez
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalist:
| 
|colspan="9" | Federico Coria
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |6–1, 3–6, 6–3
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Córdoba Open 2023 – Simplu''' a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2023. Douăzeci și opt de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Córdoba jucat pe zgură. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Albert Ramos Viñolas este campionul en-titre.

Sebastián Báez l-a învins pe Federico Coria în finală cu 6–1, 3–6, 6–3 pentru a câștiga titlul la simplu la Córdoba Open 2023.

Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2023
ATP Tour 2023